Sjövik kan syfta på

Sjövik – en tätort i Lerums kommun
Sjövik, Lidingö – ett bostadsområde på Lidingö
Sjövik, Avesta kommun – en by i Folkärna socken
Sjövik, Nora kommun – en småort i Nora kommun
Sjöviks folkhögskola – en folkhögskola i Folkärna
 Sjövik (naturreservat) – ett naturreservat i Ydre kommun